Влади́мир Ива́нович Гу́сев: Гусев, Владимир Иванович (1937—2022) — советский и российский прозаик, критик, литературовед.
 Гусев, Владимир Иванович (род. 1948) — советский и киргизский композитор.
 Гусев, Владимир Иванович (род. 1961) — советский и казахстанский легкоатлет.